Huo (Chinois: 霍; pinyin: Huò; Jyutping: Fok3) est un nom de famille chinois.

« Huo » est le nom de famille des descendants de Shuchu, frère de Zhou Wuwang, de la Dynastie Zhou. Ce dernier avait donné à son frère la terre Huo (actuelle Huozhou).

Patronymes 

 Huo Guang (mort en 68 av. J.-C.), un homme politique de la dynastie Han ;
 Henry Huo (1990-), un acteur et compositeur-interprète chinois ;
 Huo Jianqi (1958-), un réalisateur chinois ;
 Huo Jun (177-216), un officier chinois qui servit le seigneur de guerre Liu Biao, puis qui se joignit à Liu Bei ;
 Huo Liang (1989-), un plongeur chinois ;
 Huo Qubing, un général de la dynastie Han sous l'empereur Wu ;
 Huo Chaosi (1968-), artiste d'origine chinoise et de nationalité française ;
 Huo Xingxin (1996-), une escrimeuse chinoise dont l'arme de prédilection est le fleuret ;
 Huo Yi, un officier chinois au service du royaume de Shu ;
 Huo Yuanjia, artiste martial.

Toponymes 
 Huo, un ancien état vassal en Chine.

Patronyme chinois